Изабелла Армянская:
 Изабелла Армянская (или Забел; 1216/1217 — 1252) — королева Киликийского армянского царства из династии Рубенидов

 Изабелла I Армянская (? — 1268/69) — принцесса киликийского армянского царства из династии Хетумидов
 Изабелла II Армянская (1276/77 — 1323) — принцесса Киликийской Армении из династии Хетумидов